Black Jack eller Blackjack har flere betydninger:

 Black Jack (manga) – en japansk manga-figur
 Blackjack, eller 21 – et kasino-kortspil
 John J. Pershing – amerikansk general, øgenavn Black Jack, som gjorde tjeneste i den amerikanske hær fra 1886 til 1924
 Black Jack (film) – er film fra 1990 af Colin Nutley